La Pro A 1994-1995 è stata la 73ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Yann Bonato, 
MVP straniero:  David Rivers, 
Allenatore dell'anno:  Jacques Monclar, 
Giocatore rivelazione:  Alain Digbeu, 
Miglior difensore:  Richard Dacoury,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
1994-1995